een bijnaam van Batman (personage)
 The Dark Knight (film), een Brits-Amerikaanse film uit 2008 over dit personage
 The Dark Knight (filmtrilogie), een filmtrilogie gebaseerd op dit personage
 The Dark Knight (album), de originele soundtrack van de film uit 2008